Уркхарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уркхарт, Дэвид (1 июля 1805 — 16 мая 1877) — шотландец, англ. дипломат, писатель и политик, член парламента с 1847 по 1852 г.
 Уркхарт, Томас (1611-ок. 1660) — английский (шотландский) писатель и переводчик, языковой экспериментатор, создатель одного из вариантов универсального языка.
 Уркхарт, Фергюс (род. 1970) — американский разработчик компьютерных игр, глава компании Obsidian Entertainment.
 Уркхарт, Энн (урожд. Лачеделли, род. 1949) — итальянская кёрлингистка.